

Даниловська сільська рада — колишня адміністративна одиниця в складі Даниловського району Ярославської області
 Даниловська сільська рада — колишня адміністративна одиниця в складі Кіясовського району Удмуртії

Дивись також 
  Данилівська сільська рада